Ибе́рия (по-гречески — Ίβηρία) — многозначный термин.
 Иберия — одно из названий Иберийского (Пиренейского) полуострова.
 Иберия — один из приходов штата Луизиана, США.
 Иберия — древнее царство на территории исторической области Картли, упоминаемое античными и византийскими авторами.
 «Иберия» — испанская национальная авиакомпания, основанная в 1927 году.
 «Иберия Лос-Анхелес» — чилийский футбольный клуб, основанный в 1933 году.
 «Иберия Стар» — грузинский мини-футбольный клуб, основанный в 2000 году.
 «Иберия» — прежнее название грузинского футбольного клуба «Самтредиа».
 «Иберия» и «Иберия-Динамо» — названия футбольного клуба «Динамо» Тбилиси в 1990—1992 годах.
  — испанский футбольный клуб из Сарагосы (1916—1932).
 Иверия
 «Иверия» — грузинский вокально-инструментальный ансамбль.
 «Иверия» — грузинская газета литературно-политического направления.
  — грузинский футбольный клуб из Хашури.
 Ивирия
 Ивирия — военно-административный округ (фема) на востоке Византийской империи.